Jump Cut ist
 eine Form des Filmschnitts, siehe Jump Cut
 eine amerikanische Filmzeitschrift, siehe Jump Cut (Zeitschrift)
 eine deutsche Online-Filmzeitschrift, siehe Jump Cut Magazin